El término piel de serpiente puede referirse:

 al nombre común de la planta Dracunculus canariensis; 
 al nombre común de la planta Dracunculus vulgaris; o
 a Piel de serpiente, título con que se distribuyó en países hispanoparlantes la película The Fugitive Kind'', de Sidney Lumet.